Das Benson & Hedges Masters 1988 war ein Snooker-Einladungsturnier der Saison 1987/88, das vom 24. bis 31. Januar 1988 im Wembley Conference Centre in London ausgetragen wurde.
Es war die 14. Austragung des Masters.

Mike Hallett erreichte bei seiner ersten Masters-Teilnahme das Finale und schlug dabei unter anderem im Achtelfinale Titelverteidiger Dennis Taylor.
Das Finale verlor Hallett jedoch gegen Steve Davis mit 0:9. Bis heute ist es das einzige Finale des Masters, das zu null ausging. Es war außerdem das erste Finale zwischen zwei Engländern.
Steve Davis gewann das Masters zum zweiten Mal.

Finalrunde

Einzelnachweise 

1988
Snookerveranstaltung 1988
Billardturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Brent